Ahanta steht für:

 Ahanta (Sprache), Sprache in Westafrika
 Ahanta (Volk), Volk und Ethnie in Ghana
 Ahanta West Municipal District, Distrikt in Ghanas